

Sigle 
 Integrated Access Device – Dispositivo di accesso integrato
 Internet addiction disorder – internet dipendenza, un disturbo ossessivo-compulsivo

Codici 
 IAD – codice aeroportuale IATA del Aeroporto internazionale di Washington-Dulles (Stati Uniti)